«Чистота крови» может означать:
 Чистокровность породы в животноводстве
 Чистокровные породы лошадей.
 «Чистота крови» у людей как отличительный признак некоторой группы, относящийся к их происхождению:
  () — понятие в Испании вплоть до XIX века.
  — законы США о доле индейских предков у человека.
 Чистота крови в вымышленной вселенной о Гарри Поттере.

См. также